Sumikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kiichi Sumikawa (* 1931), japanischer Bildhauer
 Kodai Sumikawa (* 1999), japanischer Fußballspieler